Па́фос:
 Пафос ( «чувство, эмоция») — термин риторики.
 Пафос — преувеличенная драматичность, наигранность, банальность, сейчас имеет неодобрительное, но наиболее часто употребляемое значение.
 Пафос — мифологический персонаж.
 Пафос (, ) — город на Кипре.
 Пафос — район на Кипре.
 Пафос — аэропорт кипрского города Пафос
 «Пафос» — футбольный клуб города Пафос.

Примечания